Дани́ Аши́лль Нункё́ Чункё́ (; 11 апреля 1986, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, защитник джибутийского клуба «Арта/Солар7». Выступал за национальную сборную Камеруна.

Во взрослом футболе дебютировал в 2005 году выступлениям за вторую команду французского «Меца», в котором провел один сезон, приняв участие в 13 матчах чемпионата. Впоследствии с 2006 по 2010 год продолжал играть во Франции за «Амневилль», «По» и «Тулузу». В 2010 году перебрался в Турцию, став игроком «Газиантепспора».

Своей игрой за команду привлек внимание представителей тренерского штаба «Галатасарая», к составу которого присоединился в 2012 году на условиях 4-летнего контракта. Сыграл за эту стамбульскую команду следующие полтора сезона, после чего в начале 2014 года был отдан в аренду в «Бешикташ».

В 2010 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Камеруна. За главную команды страны сыграл 12 матчей.

2 июня 2014 года главный тренер сборной Камеруна Фолькер Финке включил Нункё в заявку команды для участия в финальной части чемпионата мира 2014 в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Интервью на Foot-National 
 Профиль на Foot-National 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «По»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»